Slovo Proconsul (též prokonzul) má více významů:

 Proconsul byl vysoce postaveným úředníkem v Římské říši.
 Rod Proconsul byl vyhynulý úzkonosý primát, žijící v časném miocénu ve východní Africe (druhy Proconsul mayor, Proconsul africanus, Proconsul heseloni a Proconsul nyanzae).